Consejo General puede tener los siguientes significados:

Andorra: Consejo General de los Valles (en catalán Consell General de les Valls), la asamblea legislativa andorrana.
España: Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno del Poder judicial español.
Francia: Consejo General (en francés Conseil Général), la asamblea deliberante de los departamentos franceses.
Suiza: Consejo General (en francés Conseil Général), el órgano legislativo de diversas ciudades de la Suiza francófona.
Valle de Arán: Consejo General del Valle de Arán (en aranés Conselh Generau d'Aran), el órgano de gobierno autónomo del Valle de Arán.